Rottnen kan syfta på:

Sjön Rottnen, Småland.
Sjön Rottnen, Värmland.

Se även
Rottnan